Raval (urbanisme) tipus d'entitat de població
 Toponímia:
 Balears: Sa Raval, barri de Maó, a Menorca 
 Aragó: Raval (Saragossa), barri de Saragossa
 Catalunya:
 El Raval, barri cèntric de Barcelona
 El Raval (Badalona), barri de Badalona
 Raval de l'Esparra entitat de població de Riudarenes (la Selva)
 Raval de Sant Feliu entitat de població d'Oristà (Osona)
 Raval d'en Xicota entitat de població de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental)
 Casa Raval, o Mas del Raval, masia del terme municipal de Sant Esteve de la Sarga al Pallars Jussà 
 El Raval (Santa Coloma de Gramenet) , barri del municipi de Santa Coloma de Gramenet
 Raval de Montserrat barri de Terrassa
 Raval (Sant Joan de les Abadesses), barri de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
 Raval dels Canterers, barri de Miravet (Ribera d'Ebre)
 Raval de Santa Anna, barri de Montblanc (Conca de Barberà)
 Raval del Castell, entitat de població de Bolvir, a la comarca de la Baixa Cerdanya
 Raval de Taradell, entitat de població del municipi de Santa Eugènia de Berga, a la comarca d'Osona
 Raval Padró entitat de població de Torrelles de Llobregat
 Raval Javer entitat de població de Torrelles de Llobregat
 Raval Parruca entitat de població de Torrelles de Llobregat
 Raval Roig entitat de població de Torrelles de Llobregat
 Raval de Crist entitat de població de Roquetes (Baix Ebre).
 Bages:
 Raval de Coll d'Arboç, entitat de població de Sant Salvador de Guardiola, a la comarca del Bages
 El Raval del Parrot entitat de població de Sant Salvador de Guardiola, a la comarca del Bages
 El Raval del Prat entitat de població de L'Estany, al Bages
 Raval de Manresa o Raval del Pont, entitat de població de Manresa al Bages
 Raval de la Rovirola, antic raval convertit en barri del poble de Santa Maria d'Oló (Moianès).
 Raval de Santa Eulàlia, barri del poble de Santa Maria d'Oló (Moianès).
 Raval del Prat (l'Estany), antigament anomenat Raval dels Caputxins, raval del poble de l'Estany 
 Raval del Clot, caseria del municipi de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages
 Raval del Jordi caseria del municipi de Castellbell i el Vilar, a la comarca de Bages
 Raval del Teixidor, caseria del municipi de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages
 Raval del Ferran caseria del municipi de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages
 País Valencià:
 Raval d'Almenara, barri d'Almenara a la Plana Baixa
 Raval d'Elx o raval de Sant Joan, barri de la ciutat d'Elx al sud de l'antiga vila d'Elx, a la Plana Baixa
 Raval Roig, barri d'Alacant
 Raval Vell, part del Barri del Centre d'Alcoi
 Raval Nou, part del Barri del Centre d'Alcoi
 Raval de la Vilanova, suburbi septentrional de la Ciutat de València 
 Raval de Requena, barri de Requena, a la Plana d'Utiel
 Raval (Xàtiva), partida de Xàtiva, a la Costera
 Raval (Sogorb), barri de Sogorb a l'Alt Palància
 Raval Roig o Raval Roig-Verge del Socors, barri de la ciutat d'Alacant a l'Alacantí 
 Miscel·lània: Raval disc de Josep Tero